Press-on-Regardless Rally 1973 – był 25. edycją rajdu Press-on-Regardless Rally, który odbył się w dniach 31 października - 4 listopada 1973. Zwyciężył Kanadyjczyk - Walter Boyce, jadący Toyotą Corollą wraz z pilotem Dougiem Woods'em. Rajd ukończyły również polskie załogi: Robert Mucha, Ryszard Żyszkowski; Andrzej Jaroszewicz, Zbigniew Dziadura oraz Marek Varisella, Janina Jedynak - wszystkie załogi jechały Polskim Fiatem 125p.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki Rajdu

Klasyfikacja producentów po 11. rundzie

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Rallybase.com

Rajdowe Mistrzostwa Świata 1973
1973 w Stanach Zjednoczonych
Rajd Press-on-Regardless